Ernzen kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Ernzen, Luxemburg, ort,

Tyskland 

 Ernzen, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,